15& (, ) — южнокорейский дуэт, сформированный в 2012 году компанией JYP Entertainment. В состав входили Бэк Йе Рин и Пак Чжи Мин.

Карьера

2007—12: Предебют и формирование 
В 2007 году, когда Йерин было десять лет, она была представлена в популярном телешоу «Звёздный король» как «Гений R&B». Год спустя она исполнила песню Бейонсе «Listen» и была принята на стажировку в JYP Entertainment вместе с Уёном из 2PM и Дуджуном из Highlight.

В 2012 году Чжимин одержала победу в шоу «Звезда к-поп», и ей, как победительнице, был предоставлен выбор подписать контракт с одним из агентств «Большой тройки»: S.M. Entertainment, YG Entertainment и JYP Entertainment. Чжимин выбрала последнее и официально стала артистом JYP 21 мая.

Дуэт был основан в 2012 году, название означало возраст обеих участниц, а «&» означало, что они смогут добиться успеха в будущем.

2012—13: Дебют с «I Dream» и «Somebody» 
Дебютный сингл 15&, получивший название «I Dream», был выпущен 5 октября 2012 года вместе с официальным видеоклипом. 7 октября дуэт дебютировал на сцене музыкального шоу Inkigayo. 12 октября девушки провели серию бесплатных концертов в школах и Университете Конкук, причём мероприятие привлекло не только поклонников, но и местных жителей; в общей сложности за восемь часов 15& выступили перед аудиторией в пять тысяч человек.

Второй сингл «Somebody» был выпущен 7 апреля 2013 года. В тот же день девушки выступили в финале второго сезона «Звезды к-поп», где впервые представили композицию публике. После выступления песня поднялась в корейских чартах реального времени.

2014—19: «Can’t Hide It», Sugar, «Love is Madness» и расформирование 

Третий сингл «티가 나나봐 (Can’t Hide It)» был выпущен 13 апреля 2014 года. В тот же день 15& выступили в финале третьего сезона «Звезды к-поп», и песня снова поднялась в музыкальных чартах. 26 мая был выпущен дебютный студийный альбом Sugar.

8 февраля 2015 года был выпущен четвёртый (и последний) сингл «Love Is Madness», записанный при участии Канто из Troy. Композиция имела хорошие показатели в чартах и впервые была представлена на концерте в честь Дня Святого Валентина 14 февраля.

6 августа 2019 года стало известно, что Чжимин не стала продлевать контракт с JYP и покинула агентство в конце августа после выпуска альбома. Таким образом, 15& фактически распались после почти семи лет существования.

Дискография

Студийные альбомы 
Sugar (2014)

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
15and.jype.com — официальный сайт 15&
Пак Чи Мин на сайте Instagram
15& в «YouTube»

15& в Facebook

Ритм-энд-блюзовые группы Республики Корея
Гёрл-группы Республики Корея
Исполнители JYP Entertainment
Музыкальные дуэты
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2012 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2019 году